Het seizoen 1975/76 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 7 september 1975 en eindigde op 30 mei 1976. 

KFC Izegem won in Vierde Klasse A, VC Jong Lede won in Vierde Klasse B, White Star Beverst won in Vierde Klasse C en R. Wavre Sports won in Vierde Klasse D.

Naamswijzigingen
 FC Rijkevorsel wijzigde zijn naam in FC Zwarte Leeuw.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 Puurs Excelsior FC (rechtstreeks uit 3A)
 KSK Roeselare (rechtstreeks uit 3A)
 R. Stade Waremmien FC (rechtstreeks uit 3B)
 K. Helzold FC Zolder (rechtstreeks uit 3B)
 FC Denderleeuw (eindronde)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KACV Brasschaat
 VC Gierle

Brabant
 KSK Halle
 FC Liedekerke

Limburg
 Vlijtingen VV

Oost-Vlaanderen
 VK Ninove

West-Vlaanderen
 KVK Torhout

Henegouwen
 FC Farciennes

Luik
 Jeunesse Sportive Vivegnis
 RFC Union La Calamine

Luxemburg
 R. Excelsior Virton

Namen
 Gembloux Sport

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 KFC Izegem (kampioen 4A)
 VC Jong Lede (kampioen 4B)
 White Star Beverst (kampioen 4C)
 R. Wavre Sports (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 VV Eendracht Aalter (rechtstreeks uit 4A)
 R. Excelsior Mouscron (rechtstreeks uit 4A)
 RSC Boussu-Bois (rechtstreeks uit 4A)
 R. SCUP Jette (rechtstreeks uit 4B)
 FC Denderleeuw (rechtstreeks uit 4B)
 Ourodenberg Sport (rechtstreeks uit 4B)
 Kabouters Opglabbeek (rechtstreeks uit 4C)
 VC Gierle (rechtstreeks uit 4C)
 Aubel FC (rechtstreeks uit 4C)
 R. Jeunesse Arlonaise (rechtstreeks uit 4D)
 Jeunesse Sportive Vivegnis (rechtstreeks uit 4D)
 RSC Athusien (rechtstreeks uit 4D)
 KFC Meulebeke (eindronde)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Eindronde voor behoud
Nadat Eerste Klasse het vorige seizoen al afbouwde van 20 naar 19 teams, werd het dit seizoen verder teruggebracht naar 18 teams. Hierdoor diende er, net zoals vorig seizoen, in elke lagere divisie een extra team te degraderen. De teams die op de 13e plaats eindigden speelden daarom onderling een eindronde om te bepalen wie de extra degradant zou zijn. 

In tegenstelling tot het vorige seizoen werden nu telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. Er werd een heen -en terugwedstrijd gespeeld. De verliezers van ronde 1 speelden nadien opnieuw een wedstrijd. Het team dat deze wedstrijd verloor, degradeerde naar Eerste Provinciale.

Ronde 1
Heen

Terug

Ronde 2

Eindronde tweede gerangschikten
De vier teams die op de tweede plaats eindigden speelden een eindronde. De bedoeling van deze eindronde is om een eindrangschikking te bekomen. Indien er een extra plaats zou vrijkomen in een hogere reeks, dan promoveerde het hoogst gerangschikte team. Elk team speelde eenmaal tegen elkaar op neutraal terrein. Er was echter geen bijkomende promovendus.

Speeldag 1

Speeldag 2

Speeldag 3

Eindstand

Eindronde kampioenen Vierde Klasse
De vier teams die kampioen werden in hun reeks speelden onderling een eindronde om te bepalen wie de winnaar van Vierde Klasse zou worden.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. Er werd een heen- en terugwedstrijd gespeeld. De winnaars speelden de finale.

Heen

Terug

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie de kampioen van Vierde Klasse werd.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4